Chlum (powiat Benešov)
 Chlum (powiat Pilzno Południe)
 Chlum (powiat Rokycany)
 Chlum (powiat Třebíč)
 Chlum (powiat Česká Lípa)
 Chlum – szczyt w Masywie Śnieżnika